O Grande Prêmio de San Marino e da Costa Rimini de 2009 foi a décima terceira etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 4 e 6 de setembro de 2009 no Misano World Circuit.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Referências

GPs de MotoGP de 2009
2009
Desporto em San Marino em 2009